Sebastian Szymański (ur. 1982) – polski kompozytor
 Sebastian Szymański (ur. 1991) – polski koszykarz
 Sebastian Szymański (ur. 1999) – polski piłkarz